Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2006 se konalo ve dnech 18. a 19. března 2006 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Pro muže to bylo 100. mistrovství světa, pro ženy 64. Z předchozího mistrovství světa obhajoval titul pouze Američan Shani Davis, jenž zde získal druhou zlatou medaili. Němka Anni Friesingerová v Calgary nestartovala.

Českou výpravu tvořila pouze Martina Sáblíková, která se umístila na deváté příčce.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (4), Itálie (3), Polsko (2), Německo (1), Rusko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 3 z Asie: Japonsko (2), Kazachstán (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 15 z Evropy: Německo (3), Nizozemsko (3), Rusko (3), Norsko (2), Česko (1), Itálie (1), Polsko (1), Rakousko (1); 5 ze Severní Ameriky: Kanada (3), USA (2); a 4 z Asie: Čína (1), Japonsko (3).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2006, isuresults.eu

2006
Rychlobruslení v roce 2006
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2006